
Die 28.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1977 in Hannover, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1977
Radsportveranstaltung 1977
Radsportwettbewerb in Hannover